Nessuno mi può giudicare, chanson italienne sortie en 1966 :
 Nessuno mi può giudicare, film italien d'Ettore Maria Fizzarotti sorti en 1966 ;
 Nessuno mi può giudicare, film italien de Massimiliano Bruno sorti en 2011.